Crockett ist der Familienname folgender Personen:

 Affion Crockett (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Anthony Crockett (1945–2008), britischer Bischof von Bangor
 Clare Crockett (1982–2016), römisch-katholische Ordensschwester, Missionarin und kurzzeitig Schauspielerin

 Donald Crockett (* 1951), US-amerikanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 George W. Crockett (1909–1997), US-amerikanischer Politiker
 Henri Crockett (* 1974), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jasmine Crockett (* 1981), US-amerikanische Anwältin und Politikerin
 John Crockett (1918–1986), Bühnen- und Fernsehregisseur
 John McClannahan Crockett (1816–1887), US-amerikanischer Politiker
 John Watkins Crockett (1818–1874), US-amerikanischer Politiker
 John Wesley Crockett (1807–1852), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Crockett (1905–2001), US-amerikanischer Sportschütze
 Larry Crockett (1926–1955), US-amerikanischer Rennfahrer
 Ray Crockett (* 1967), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Rita Crockett (* 1957), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Samuel Rutherford Crockett (1859–1914), schottischer Schriftsteller
 Valerie Crockett († 2009), US-amerikanische Folk-Sängerin 
 Wyatt Crockett (* 1983), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Zack Crockett (* 1972), US-amerikanischer American-Football-Spieler

fiktive Person:
 James „Sonny“ Crockett, ein Detektiv in der Serie Miami Vice, siehe Miami Vice #Figuren

Crockett ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crockett (Arkansas)
 Crockett (Kalifornien)
 Crockett (Kentucky)
 Crockett (Mississippi)
 Crockett (Oregon)
 Crockett (Tennessee)
 Crockett (Texas)
 Crockett (Virginia)
 Crockett (West Virginia)
 Crockett Corner (New Hampshire)
 Crockett Mills (Tennessee)
 Crockett Town (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Crockett County Courthouse, in Ozona, Texas, ID-Nr. 74002066
 Crockett Springs Cottage, in Piedmont, Virginia, ID-Nr. 89001814
 Crockett Theater, in Lawrenceburg, Tennessee, ID-Nr. 97000804
 Crockett's Cove Presbyterian Church, in Wytheville, Virginia, ID-Nr. 92001373

Siehe auch:
 Crocket
 Crockett County
 Crockett Township
 Davy Crockett (Kernwaffe), eine Atomwaffe
 Mount Crockett, Berg im Königin-Maud-Gebirge